La frase Not All Who Wander Are Lost, cuya traducción al español sería: "No todos los que vagan están perdidos", puede referirse a:

Una famosa frase contenida en el poema All that is gold does not glitter (No todo el oro reluce), escrito por J.R.R. Tolkien en su novela de fantasía El Señor de los Anillos;
Not All Who Wander Are Lost, álbum de Chris Thile (2001);
Not All Who Wander Are Lost, single del álbum "The Last Kind Words" de DevilDriver (2006);
Not All Who Wander Are Lost, single del álbum "Chemtrails Over The Country Club" de Lana Del Rey (2021);